Oak Ridge kan syfta på:

Geografi

USA 

 Oak Ridge, Florida, ort, Orange County, 
 Oak Ridge, Louisiana, ort, 
 Oak Ridge (ort i USA, Missouri, Cape Girardeau County), 
 Oak Ridge (ort i USA, Missouri, Vernon County), 
 Oak Ridge (ort i USA, North Carolina, Guilford County), 
 Oak Ridge, Tennessee, ort i Anderson County, 
 Oak Ridge (ort i USA, Texas, Cooke County), 
 Oak Ridge (ort i USA, Texas, Kaufman County),

Se även
 Oak Ridge Cemetery – en begravningsplats i Springfield i Illinois, USA

Robotskapade USAförgreningar